Bitwa stoczona w trakcie drugiej wojny punickiej w roku 212 p.n.e. 
 Ostatnia bitwa powstania Spartakusa stoczona w roku 71 p.n.e.